Az 1981-es UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1981. május 6-án és május 20-án játszották az angol Ipswich Town és a holland AZ Alkmaar csapatai. A kupát nagyarányú hazai győzelmének és idegenbeli gólerős játékának köszönhetően az angol csapat szerezte meg.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1980–1981-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefa